Waidhofen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Waidhofen, Oberbayern – kommuni Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Waidhofen an der Ybbs – stad, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs Stadt, 
 Waidhofen an der Thaya – stadskommun, Niederösterreich, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya,